Hrvatska:
 Brestovac, općina u Požeško-slavonskoj županiji
 Brestovac Daruvarski, do 1921. iskazivan pod imenom Brestovac, naselje u općini Končanica
 Brestovac (Grabovac), bivše naselje, danas dio Grabovca u općini Čeminac
 Garešnički Brestovac, naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Garešnice, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Drvni kombinat Brestovac, poduzeće drvoprerađivačke industrije iz Garešničkog Brestovca

BiH:
 Brestovac (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac